Marennes kan syfta på:
 Marennes, Charente-Maritime
 Marennes, Rhône